Ásgeir Örn Hallgrímsson – pallamanista islandese
 Geir Hallgrímsson – politico islandese
 Heimir Hallgrímsson – allenatore di calcio ed ex calciatore islandese 
 Matthías Hallgrímsson – ex calciatore islandese
 Jónas Hallgrímsson – poeta islandese, uno dei maggiori esponenti del romanticismo nel suo Paese